Kajai (Pariaman Timur), een plaats in Indonesië
Kajai (Talamau), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing